Примера дивисьон 1954/1955 ()  — 12-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1954/1955
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1954 году
Спорт в Мексике в 1955 году